Gockler Lajos (1864–1945) községi tanító, pedagógiai szakíró, biológus
 Gockler Lajos (1933) agrármérnök, mezőgazdasági gépészmérnök